Maxhof ist der Name von:

 Maxhof (Erbach), Ortsteil der Stadt Erbach, Alb-Donau-Kreis
 Maxhof (Ochsenhausen), Ortsteil der Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Maxhof (Pöcking), Ortsteil der Gemeinde Pöcking sowie General-Fellgiebel-Kaserne
 Maxhof (München), Stadtviertel Münchens im  Stadtbezirk 19 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln
 Maxhof, Dorf im Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Grodkowo (Wydminy) im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen